Anni senza fine (romanzo), romanzo di fantascienza di Clifford D. Simak
Anni senza fine (album), terzo album del rapper italiano Mistaman